Ženská dvouhra Tallinn Open 2022 probíhala ve druhé polovině září 2022. Do singlové soutěže tallinnského tenisového turnaje hraného na tvrdém halovém povrchu  nastoupilo třicet dva hráček. Jednalo se o úvodní ročník historicky prvního estonského turnaje hraného na okruhu WTA Tour.

Vítězkou se stala sedmá nasazená Češka Barbora Krejčíková, jež ve finále zdolala estonskou turnajovou jedničku Anett Kontaveitovou za 82 minut po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo její čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour. Cestou turnajem porazila tři výše klasifikované hráčky v řadě – světovou patnáctku Haddad Maiovou, čtrnáctku Bencicovou a čtyřku Kontaveitovou. Kontaveitová prohrála první halový zápas na tvrdém povrchu po téměř dvou letech, když naposledy odešla poražena z J&T Banka Ostrava Open 2020. Trofeje hráčkám předal estonský prezident Alar Karis.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Tallinn Open
WTA Tour 2022